Dodge es una marca de automóviles estadounidense.

Dodge o Dodge City también puede referirse a:

Lugares 
 Dodge (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Dunn, Dakota del Norte.
 Dodge (Nebraska), villa en el condado homónimo, Nebraska.
 Dodge (Oklahoma), lugar designado por el censo en el condado de Delaware, Oklahoma.
 Dodge (Wisconsin), pueblo en el condado de Trempealeau, Wisconsin.
 Dodge (condado de Trempealeau, Wisconsin), lugar designado por el censo en el condado de Trempealeau, Wisconsin.
 Dodge Center (Minnesota), ciudad en el condado de Dodge, Minnesota.
 Dodge City (Alabama), pueblo ubicado en el condado de Cullman.
 Dodge City (Kansas), sede del condado de Ford, Kansas.
 Fort Dodge (Iowa), ciudad en el condado de Webster, Iowa. 
 Fort Dodge (Kansas), lugar designado por el censo en el condado de Ford, Kansas.
 Condado de Dodge , varios condados de Estados Unidos.
 Municipio de Dodge , varios municipios de Estados Unidos.

Otros usos 
 Dodge (satélite), satélite artificial estadounidense.
 Dodge City (película), película de western dirigida en el año 1939 por Michael Curtiz y protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland. 
 Jim Dodge, escritor estadounidense nacido en 1945.
 Theodore Ayrault Dodge, oficial de la Unión durante la guerra de secesión estadounidense.
 Banda de Dodge City, grupo de pistoleros y apostadores de Kansas que dominaron la vida política y económica de Las Vegas, Nuevo México en 1879 y principios de 1880.